Салоний — мужское имя. Известные носители:
 Салоний — епископ Лиона (V век)
 Салоний I — епископ Женевы (V век); святой
 Салоний II — епископ Женевы (вторая половина VI века)
 Салоний — епископ Амбрёна (вторая половина VI века)